Kobylica bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Kobylica (Klucze), ein Weiler der Gmina Klucze der Woiwodschaft Kleinpolen
 Kobylica (Paszowice), ein Weiler der Gmina Paszowice der Woiwodschaft Niederschlesien

 Kobylica (Berg) (dt. Kobelberg), ein Berg im Zuckmanteler Bergland (Góry Opawskie)